Шатору́ () — многозначное слово французского происхождения.

География
 Шатору — французский город.
 Шатору (округ) — округ региона Центр во Франции.

Известные носители фамилии
 Герцогиня Шатору (1717—1744) — фаворитка Людовика XV.
 Шатору, Эд де (1190—1273) — французский кардинал.

Спорт
 Шатору (футбольный клуб)

См. также 
 Восточный Шатору
 Западный Шатору
 Центральный Шатору
 Южный Шатору